Llanos (spanisch ‚Flachland‘, von llano ‚flach‘) steht für:
 Llanos, Landschaft im nördlichen Südamerika

Llanos ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Valenzuela Llanos (1869–1925), chilenischer Maler
 Cristina Llanos (* 1975), spanische Sängerin und Gitarristin, siehe Dover (Band)
 Eneko Llanos (* 1976), spanischer Triathlet
 Fernando de los Llanos, spanischer Maler
 Hektor Llanos (* 1972), spanischer Triathlet
 Jorge Llanos, argentinischer Poolbillardspieler
 Mariana Llanos (* 1967), argentinische Politikwissenschaftlerin <--https://www.uni-erfurt.de/forschung/aktuelles/forschungsblog-wortmelder/duerfen-wir-vorstellen-prof-dr-mariana-llanos-->
 Raphael Llanos-Farfan (* 1982), deutscher American-Football-Spieler
 Robert Llanos (* 1958), trinidadischer Geistlicher, Bischof von St. John’s-Basseterre

Los Llanos steht für:

 Los Llanos de Aridane, Ort auf La Palma, Kanarische Inseln, Spanien
 Base Aérea de Los Llanos, Militärflughafen bei Albacete, Spanien, siehe Flughafen Albacete

Siehe auch:
 Lanos
 Llano